Emission (lat. emittere ‚aussenden‘) steht für:
 die Aussendung von elektromagnetischen Wellen durch Elektronenübergänge in Atomen und Molekülen, siehe Spontane Emission 
 die Aussendung von elektromagnetischen Wellen durch Elektronenübergänge nach Anregung, siehe Stimulierte Emission 
 die Aussendung von elektromagnetischen Wellen durch Atomkerne, siehe Gammastrahlung 
 die Aussendung von Teilchen durch Atomkerne, siehe Teilchenstrahlung 
 die Aussendung von Elektronen aus einem Material, siehe Elektronenemission
 die Abgabe thermischer Energie, siehe Emissionsgrad
 die Erzeugung von Schallwellen, Schallemission
 die Abgabe von Substanzen oder Strahlung an die Umwelt, siehe Emission (Umwelt)
 in der Fahrzeugtechnik die Motorabgase, siehe Abgas 
 die Ausgabe von Geld oder Wertpapieren durch eine Bank oder ein Unternehmen, siehe Emission (Wirtschaft)
 die Ausgabe von Briefmarken, siehe  Emission (Briefmarken) 

Siehe auch: